Stockholms-Näs kan syfta på

Stockholms-Näs socken – en socken i Uppland ingick i Bro härad
Stockholms-Näs landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
Stockholms-Näs församling – en tidigare församling i Uppsala stift i Upplands-Bro kommun, 1967 namnbyte till Kungsängens församling, 1 januari 1998 uppgick i Kungsängen-Västra Ryds församling

Se även 
 Kungsängen-Västra Ryds distrikt
 Kungsängen (olika betydelser)